Tóth Jenő (1835–1900) színész, színigazgató
 Tóth Jenő (1901–1959) válogatott labdarúgó
 Tóth Jenő (1923–?) ejtőernyős
 Tóth Jenő (1948–2020) újságíró

hasonló nevűek
 Hégner-Tóth Jenő  (1892–1915) olimpikon vizilabdázó
 Hérics-Tóth Jenő  (1872–1949) élelmiszervegyész